Миттерберг–Санкт-Мартин () — община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Лицен. . Официальный код — 61261.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Фридрих Зефферер (СДПА) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 4 места.
 СПО занимает 1 место.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии